Джоанна Конта (Йоганна, , 17 травня 1991) — колишня британська тенісистка австралійського походження.

Джоанна народилася в Сіднеї, Австралія, в угорській родині. Вона стала британською громадянкою в травні 2012 року.

Першого найбільшого свого успіху станом на січень 2016 року Джоанна здобула на Відкритому чемпіонаті Австралії 2016, де добралася півфіналу. Після того вона грала в півфіналах Вімблдону у 2017 році та Відкритого чемпіонату Франції у 2019 році. У тому ж році вона дісталася чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США.

У липні 2016-го Конта здобула свій перший титул WTA-туру. Це сталося на Stanford Classic.

1 грудня 2021 року оголосила про завершення кар'єри.

Значні фінали

Прем'єрні обов'язкові та Прем'єрні  5

Одиночний розряд: 3 (1 перемога, 2 поразка)

Фінали WTA

Одиночний розряд: 8 (4 титули, 5 поразок)

Фінали ITF

Одиночний розряд (11 титули, 3 поразки)

Парний розряд (4 титули, 3 поразки)

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Перемоги над гравцями першої 10-ки

Примітки

Зовнішні посилання  

Конта
Британські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Австралійські тенісистки
Натуралізовані громадяни Великої Британії
Австралійські емігранти до Англії